USS Ardent est le nom de plusieurs navires de United States Navy :
 , un navire de patrouille et dragueur de mines en service de 1917 à 1921 ;
 , un dragueur de mines de classe Auk en service de 1944 à 1947 ;
 , un chasseur de mines  en service depuis 1994.

Ardent